Lycopsyllidae är en familj av loppor. Lycopsyllidae ingår i överfamiljen Pygiopsylloidea, ordningen loppor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lycopsyllidae 8 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Loppor
Lycopsyllidae